Los perros de la guerra puede referirse a:
 Los perros de la guerra, expresión utilizada en la obra Julio Cesar de William Shakespeare.
 Los perros de la guerra, novela de Frederick Forsyth publicada en 1974.
 Los perros de la guerra, título que tuvo en España la película The Dogs of War basada en la novela anterior dirigida por John Irvin y estrenada en el año 1980.
 Los perros de la guerra, título en español de la canción The Dogs of War, de la banda inglesa Pink Floyd (1987).
 Los perros de la guerra, segundo capítulo de la quinta temporada de la serie dramática El ala oeste (2003).